est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ose acide
 acide galacturonique, numéro CAS 
 acide glucuronique, numéro CAS 
 acide iduronique, numéro CAS